Эрвин Касмир (, 2 декабря 1895 — 19 апреля 1982) — германский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр. Племянник Густава Касмира, завоевавшего в 1906 году две золотых и две серебряных медали в фехтовании на не признаваемых МОКом Олимпийских играх в Афинах.

Родился в 1895 году в Шпандау. В межвоенный период, выступая по всем трём видам фехтовального оружия (шпаге, сабле и рапире) 52 раза становился чемпионом Германии, причём 23 раза — в индивидуальном зачёте. На международной арене он участвовал во всех трёх межвоенных Олимпиадах, в которых принимала участие сборная Германии (завоевав при этом три медали), а также трижды становился бронзовым призёром чемпионатов мира.

Его сын Норман также стал фехтовальщиком, и принял участие в Олимпийских играх 1952 года.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1932 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1936 года